Lemmel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lemmel (1902–1987), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Hans Lemmel (1889–1975), deutscher Forstwissenschaftler
 Hans-Peter Lemmel (* 1939), deutscher Jurist
 Herbert Lemmel (1911–1990), deutscher Jurist und Genealoge
 Ute Lemmel (* 1960), deutsche Handballtrainerin

Siehe auch:
 Lämmel